Kradibia clarae  — вид хальциноидных наездников рода Kradibia из семейства Agaonidae. Опылители фикусов.

Распространение 
Встречаются в Юго-Восточной Азии: Филиппины.

Описание 
Опылители и фитофаги растений рода фикус (Ficus, семейство Тутовые) следующих видов: Ficus guyeri (Moraceae). От близких видов отличается пропорциями сложных глаз самок, они в 2,75 раза длиннее щёк и шестью вентральными ламеллами на придатках мандибул; педицель усиков с 25 аксиальными шипиками. Длина тела около 1 мм, желтовато-коричневые. Лапки 5-члениковые, усики 11-члениковые.

Примечания

Литература 
 Weiblen, George D. (2002). How to be a fig wasp. — Annu. Rev. Entomol. 2002. 47:299–330.
 Wiebes, J. T. (1978). The genus Kradibia Saunders and an addition to Ceratosolen Mayr (Hymenoptera Chalcidoidea, Agaonidae). — Zool. Meded. Leiden 53, 165—184 (1978).

Ссылки 
 eol.org
 biolib.cz
 Kradibia Saunders — Iziko South African Museum
 catalogueoflife.org

Kradibia
Животные, описанные в 1993 году
Насекомые Азии
Эндемики Юго-Восточной Азии